Душко Марковић је име једне од сљедећих особа:

 Душко Марковић (политичар) — црногорски политичар и бивши предсједник владе;
 Душко Марковић (продуцент) — српски филмски и тв продуцент из Београда;

Види још 
 Душан Марковић